Plusieurs villes ou communes possèdent une rue de la Collégiale (ou encore un autre type de voirie). Ces voiries conduisaient vers une église collégiale (aujourd'hui peut-être disparue), c'est-à-dire une église ayant son collège de chanoines chargé d'y assurer le chant de l’office divin.

Rue de la Collégiale, à Bruxelles
 Rue de la Collégiale, à Florennes
 Rue de la Collégiale, à Huy

Rue de la Collégiale, à Lille
Rue de la Collégiale, à Paris

Rue de la Collégiale, à Neuchâtel

Collégiale
Collégiale